Batesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Batesville (Arkansas)
Batesville (Indiana)
Batesville (Mississippi)
Batesville (Ohio)
Batesville (Texas)